Símun Eiler Samuelsen (21 de maio de 1985) é um futebolista das Ilhas Faroé que atua como meia esquerda.

Atualmente, joga no Havnar Bóltfelag de Tórshavn.

Ligações externas 
 

Futebolistas das Ilhas Feroé